Сергей Семёнович Борщов (Барщов) (1754 — ) — русский военачальник, генерал-лейтенант, сенатор.

Биография 
Представитель рода Борщовых. Начал службу в 1770 году рядовым в гвардии, в 1782 году получил чин прапорщика. В 1788 и 1790 годах участвовал в военных действиях против шведов. В 1796 году был произведен в полковники, год спустя — в генерал-майоры, в 1799 году — в генерал-лейтенанты. В том же году, по высочайшему повелению, Борщов был зачислен в комиссариатский штат и определён присутствующим в Военную коллегию.

5 февраля 1800 года был назначен на должность генерал-кригскомиссара, а 20 июля 1805 года ему было повелено присутствовать во 2-м департаменте Сената. 13 марта 1817 года был уволен от службы согласно прошению.

Похоронен на Ильинском погосте Буйского уезда Костромской губернии (на территории современного Сусанинского района).

Семья 
Жена — Александра Фёдоровна, урождённая Дубянская (17.04.1769 — 12.09.1798).

Дети:
 Екатерина (1785—1796)
 Александра (в замужестве — Бибикова, 1787—1809)
 Надежда (1790—1859)
 Мария (в замужестве — Задонская, 1791—1825)
 Александр (1792—1807)
 Михаил (1793)

Награды 
 Орден Святой Анны 1-й степени (1802).
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1819).

Память 
Дом Борщова, расположенный на центральной площади города Костромы, ныне является памятником архитектуры эпохи классицизма.

Примечания

Литература 
 

Участники Русско-шведской войны 1788—1790
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Генерал-кригскомиссары
Сенаторы Российской империи
Похороненные в Костромской области